Miejscowości w USA:
 Point – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Rains
Gminy w USA:
 Point (ang. Point Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
 Point (ang. Point Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 Point (ang. Point Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland